El gabinete de Alejandro Giammattei constituye el actual gobierno y el quincuagésimo primer gabinete de la República de Guatemala.

Sucedió al Gabinete de Jimmy Morales, y fueron elegidos en las elecciones generales de 2019. Los funcionarios asumieron el cargo el 14 de enero de 2020.

Composición

Referencias 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala